Manzini, Dániából származó rapénekes, modell és breaktáncos

 Manzini, Szváziföld második legnagyobb városa

Lásd még
 Mancini (egyértelműsítő lap)